Le nom Windham désigne notamment :

Patronyme 

 Barry Windham (1960-), catcheur américain.

Toponyme

États-Unis 
 Windham, une ville de l'État du Connecticut ;
 Windham, une ville de l'État du Maine ;
 Windham, une localité de l'État de New York ;
 Windham, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Windham, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire ;
 Windham, une localité de l'Ohio ;
 Windham, une ville de l'État du Vermont ;
 le .

Voir aussi